Flemming steht für:
 Flemming (Name), männlicher Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Flemming (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Flemming (Fernsehserie), ZDF-Fernsehserie
 Flemming, Pokal der Zelterschen Liedertafel

Siehe auch:
 Carl-Friedrich-Flemming-Klinik bei Schwerin
 Palais Flemming-Sulkowski, Stadtpalais in Dresden
 Flemmingwiesen, Niederungslandschaft im Baruther Urstromtal
 Flemmingsche Tonkuhle
 Flemmingen
 Fläming (Begriffsklärung)
 Fleming